Патриотска лига (БиХ), бошњачка паравојна јединица за вријеме Југословенских ратова;
 Патриотска лига (Естонија), политички покрет током средине 1930-их;
 Патриотска лига (Јужна купа), националистичка паравојна група активна у Аргентини и Чилеу почетком 20. вијека;
 Аргентинса патриотска лига.